Die Tennis Channel Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. März 2005 in Scottsdale stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco die Abierto Mexicano Telcel und in Dubai die Dubai Tennis Championships gespielt, welche, anders als das Turnier in Scottsdale, das zur Kategorie der ATP International Series zählte, zur höher dotierten International Series Gold gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der US-Amerikaner Vincent Spadea, der nach der Absage des Ersten der Setzliste mit Platz 2 der Topgesetzte war. Er erreichte das Halbfinale, verlor dort aber gegen den Kroaten Mario Ančić, der wiederum im Finale von Wayne Arthurs besiegt wurde. Arthurs triumphierte somit in seinem zweiten Finale das erste und einzige Mal in seiner Karriere im Einzel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Rick Leach und Brian MacPhie, verloren dieses Jahr als Setzlistenvierte in der ersten Runde. Turniersieger wurden die Setzlistenersten und Sieger von 2002 Bob und Mike Bryan, die im Finale gegen Einzelsieger Arthurs und Paul Hanley (2. der Setzliste) gewannen. In dieser Konstellation war es der 22. Titel der beiden Turniersieger. Insgesamt war es für Bob der 22. und für Mike der 24. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Scottsdale